Евгений Зо́лотов:
 Золотов, Евгений Александрович (род. 1996) — заслуженный мастер спорта Украины (подводное ориентирование).
 Золотов, Евгений Васильевич (1922—1990) — советский математик и педагог, академик АН СССР.